Обајон има више значења:
 Округ Обајон (Тенеси)
 Обајон (Тенеси)